Die 47. Rallye Portugal war der vierte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2013. Die Rallye bestand aus 15 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 7. und dem 10. März gefahren.

Berichte

Qualifikation (Donnerstag, 11. April) 

Dani Sordo gewann die Qualifikation vor Sébastien Ogier. Sordo konnte damit als erster seine Startnummer wählen für die erste Wertungsprüfung am Freitag, er startet als 13.

1. Tag (Freitag, 12. April) 

Die erste WP (20,3 km) gewann Ogier und die zweite Wertungsprüfung (18,3 km) ging an Mads Østberg mit 3,9 Sekunden Vorsprung auf Ogier und 10,3 Sekunden vor Sordo. Teilweise waren die Schotterstrassen feucht und die Reifenwahl war nicht einfach. Ogier hatte vier weiche Reifen aufgezogen. Die Ford-Fahrer Østberg und Evgeny Novikov verwendeten die harten Reifen, ebenso die Citroën-Fahrer Mikko Hirvonen und Sordo. Die Volkswagen-Fahrer und Teamkollegen von Ogier, Andreas Mikkelsen und Jari-Matti Latvala, setzten ebenfalls auf die härtere Reifenmischung. Østberg überschlug sich in der dritten Wertungsprüfung und musste die Rallye aufgeben, Ogier übernahm die Gesamtführung. Sordo war in den Wertungsprüfungen 3 und 4 der Schnellste, Ogier war aber trotzdem mit 2,4 Sekunden Guthaben Tagessieger.

2. Tag (Samstag, 13. April) 

Turbulent begann die sechste Wertungsprüfung. Zuerst traf Thierry Neuville einen Baum, die Radaufhängung brach am Ford Fiesta RS WRC und kurz danach blieb Sordo stehen wegen eines technischen Problems. Ogier und Latvala kontrollierten die Rallye und lagen in Führung.

3. Tag (Sonntag, 14. April) 

Zwar hatte Ogier am dritten Tag der Rallye immer wieder technische Probleme (Kupplung), er konnte die Führung aber behaupten. Der Polo R WRC von Latvala hatte Getriebeprobleme und er büsste viel Zeit ein. Hirvonen übernahm den zweiten Platz. Novikov war Vierter, wie schon am Samstag, Nasser Al-Attiyah lag auf dem fünften Platz. So lautete auch das Schlussklassement.

Meldeliste 

Nicht als WRC, WRC2, WRC3 und Junior-WRC gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Portugal
2013